Oakwood Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Oakwood Township du comté de Vermilion dans l'Illinois.
  du comté de Wabasha dans le Minnesota.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships